Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, ad Asunción, Paraguay
 Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a Bandar Seri Begawan, Brunei
Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a Edimburgo, Scozia
Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a Granada, Nicaragua
 Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a Mata-Utu, Wallis e Futuna
 Concattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a Saint-Pierre, Martinica
Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a Tangeri, Marocco